Прва лига Србије у сезони 2015/2016. је десето такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је други степен такмичења у Србији.

У сезони 2014/15. из лиге су испала 4 најлошије пласирана тима, а то су: Моравац Орион из Мрштана, Јединство Путеви из Ужица, Слога из Краљева и Мачва из Шапца. Уместо њих, у лигу су се пласирала четири нова клуба: Земун као победник Српске лиге Београд, ЧСК Пивара као победник Српске лиге Војводина, Лозница као победник Српске лиге Запад и Динамо Врање као победник Српске лиге Исток. Из Суперлиге Србије су испали Напредак из Крушевца, Доњи Срем из Пећинаца и Раднички 1923 из Крагујевца, а у виши ранг такмичења су прешли Радник из Сурдулице, Јавор Матис из Ивањице и Металац из Горњег Милановца.

На крају сезоне, у виши ранг такмичења (Суперлигу) пласираће се прва два тима. Из лиге ће испасти 4 најлошије пласирана тима. На њихово место, у лигу ће се пласирати два најниже пласирана тима Суперлиге и победници Српских лига Београд, Војводина, Запад и Исток.

Састав Прве лиге Србије у сезони 2015/16 

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:lightgrey;width:12em" | Клуб
! style="background:lightgrey;width:15em" | Насеље 
|-
| Бачка
| Бачка Паланка
|-
| Бежанија
| Бежанија, Београд
|-
| БСК
| Борча, Београд
|-
| Динамо
| Врање
|-
| Доњи Срем
| Пећинци
|-
| Земун
| Земун, Београд
|-
| Инђија
| Инђија
|-
| Колубара
| Лазаревац
|-
| Лозница
| Лозница
|-
| Напредак
| Крушевац
|-
| Пролетер
| Нови Сад
|-
| Раднички 1923
| Крагујевац
|-
| Синђелић
| Београд
|-
| Слобода Поинт
| Ужице
|-
| Слога
| Петровац на Млави
|-
| ЧСК Пивара
| Челарево
|}

 Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

 Резултати по колима Легенда: Дерби мечеви

 Табела и статистика Легенда:'''

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт - prvaligasrbije.com

Прва лига Србије у фудбалу
Прва лига